Ве́ра Па́вловна Аба́шева (род. 10 мая 1956 год) — балерина. Заслуженная артистка РСФСР (1989).

Биография 
Родилась в посёлке Верх-Нейвинский Свердловской области 10 мая 1956 года.

Выпускница Пермского хореографического училища, занималась в классе преподавателя Л. П. Сахаровой.

В 1974 году окончила обучение в Пермском хореографическом училище и начала работать в труппе Свердловского театра оперы и балета ведущей танцовщицей.

Её дебютом стала партия «Беатриче» в спектакле «Слуга двух господ». После успешного первого выступления, постановщики спектаклей стали давать Вере Абашевой главные партии в новых балетах.

Более 20 лет выступала на сцене. Исполняла лирико-драматический репертуар, выступая в классических и драматических партиях.

В 1980-х годах на сцене театра станцевала практически весь классический репертуар.

В 1989 году ей присвоили звание «Заслуженной артистки РСФСР».

Исполняла партии в балете «Анна Каренина», «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка», «Леди МакБет», «Кармен-сюита», «Сотворение мира», «Шопениана». Играла Медору в «Корсаре», Сольвейг в «Пер Гюнт», Эгину в «Спартаке», Хозяйку Медной Горы в «Каменном цветке», Зарему в «Бахчисарайском фонтане».

В 2004 году Вера Абашева начала работать педагогом-репетитором театра. Работала над постановкой балета «Пахита» в качестве педагога-репетитора. Премьера балета состоялась в Екатеринбургском театре оперы и балета в начале 2018 года.

Примечания

Литература 
 
 
 

Выпускники Пермского хореографического училища
Артисты балета Екатеринбургского театра оперы и балета‎
Педагоги-репетиторы Екатеринбургского театра оперы и балета
Персоналии:Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета